Alapjelentés
 Jancsi és Juliska (Hänsel und Gretel), német mese, a Grimm-mesék között is szerepel

Opera
 Jancsi és Juliska (Hänsel und Gretel), Engelbert Humperdinck meseoperája (1893)

Filmcímek
 Jancsi és Juliska (Hansel and Gretel), 1987-es amerikai film, rendezte  Len Talan
 Jancsi és Juliska (Hansel and Gretel), 1983-as amerikai tévéfilm, rendezte Tim Burton
 Jancsi és Juliska, a Családi album (1999–2001) c. magyar televíziós sorozat epizódja (2001)
 Jancsi és Juliska (Hänsel and Gretel), 2006-os német film, rendezte Anne Wild
 Juliska és Jancsi (Gretel & Hansel), 2020-as amerikai–kanadai–ír–dél-afrikai film, rendezte Osgood (Oz) Perkins